Нестюковская — название населённых пунктов в России:

 Нестюковская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Нестюковская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.